Влади́мир Ви́кторович Ула́нов (10 февраля 1951, Москва — 2000) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1974—1977). Серебряный призёр Олимпийских игр 1976, обладатель Кубка мира 1977, чемпион Европы 1975, четырёхкратный чемпион СССР. Связующий. Мастер спорта международного класса (1974).

Выступал за команды: до 1977 — МВТУ (Москва), 1977—1981 — ЦСКА. Четырёхкратный чемпион СССР (1978—1981), бронзовый призёр союзного первенства 1977, двукратный обладатель Кубка СССР (1972, 1980). В составе сборной Москвы становился двукратным чемпионом Спартакиад народов СССР (1975 и 1979).

В составе молодёжной сборной СССР дважды становился чемпионом Европы (1969, 1971). Победитель Всемирной Универсиады 1973 в составе студенческой сборной СССР.

В национальной сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1974—1977 годах. В её составе: серебряный призёр Олимпийских игр 1976, серебряный призёр чемпионата мира 1974, победитель розыгрыша Кубка мира 1977, чемпион Европы 1975.

Источник 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 10 февраля
Родившиеся в Москве
Умершие в 2000 году
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ВК МГТУ
Игроки ВК ЦСКА Москва